De tweede etappe van de Ronde van Frankrijk 2013 werd verreden op zondag 30 juni 2013 over een afstand van 156 kilometer op het Franse eiland Corsica, van Bastia naar Ajaccio.

Parcours 
Het is een heuvelrit met drie beklimmingen van de derde categorie en een van de tweede. De etappe loopt diagonaal door Corsica, over een afstand van 156 kilometer.

Verloop 
Een groep van 4 rijders ontsnapte vroeg, bestaande uit Veilleux, Kadri, Pérez en Boom. Tijdens de beklimming van de Col de la Serra reed Kadri eerst Perez en Boom en later ook Veilleux weg. Voeckler viel aan vanuit het peloton, maar werd evenals Kadri's aanvankelijke medevluchters weer teruggehaald.

Tijdens de beklimming van de Col de Vizzavona hield Kadri nog lang een kleine voorsprong op het peloton, maar werd uiteindelijk ingehaald door een aanval van Rolland. Na hem maakte ook Feillu de sprong naar Kadri. Vroeg in de afdaling haalde het peloton Feillu en Kadri weer bij, later ook Rolland.

Op de beklimming van Côte du Salario viel Flecha aan met Gautier. Gautier was als eerste boven, Froome sprong net voor de top achter hem aan. Sylvain Chavanel viel aan toen Gautier werd ingelopen, en kreeg Bakelants, Izagirre, Mori, Chavanel, Fuglsang en Flecha mee. Cannondale leidde de achtervolging voor Sagan. Met nog een kilometer te gaan sprong Bakelants weg uit de kopgroep, en won de etappe uiteindelijk met nog 1 seconde voorsprong over op Sagan, die de sprint van het peloton won.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 2e etappe op www.letour.fr

02
Ronde van Frankrijk 2013/02
Sport in Corse-du-Sud
Ajaccio